Aladí i la llàntia meravellosa, conte de Les mil i una nits i sobre el qual es basen les obres posteriors
 Aladí (pel·lícula), pel·lícula italiana de 1986 dirigida per Bruno Corbucci
 Aladí (catàleg), catàleg col·lectiu de la Xarxa de biblioteques Municipals de la província de Barcelona
 Aladí (personatge) personatge de ficció.